Герода:

 Герода — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Герода — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.